Vautours d'Hillacondji Football Club é um clube de futebol do Benim. Disputou a primeira divisão nacional pela última vez na temporada 2005–06.

Clubes de futebol do Benim